Ravanello ist der Familienname folgender Personen:

 Oreste Ravanello (1871–1938),  italienischer Organist, Komponist, Musikpädagoge, Musikschriftsteller und Zeitschriften-Herausgeber
 Rick Ravanello (* 1967), kanadischer Schauspieler